Der Gefangene steht für:

 Der Gefangene, literarisches Werk von John Grisham (2006)
 Der Gefangene (Gedicht), Gedicht von Christian Friedrich Daniel Schubart (1782) 
 Der Gefangene (Theaterstück), Theaterstück von Bridget Boland (1954)
 Der Gefangene (Yizhar), Erzählung von S. Yizhar (1997)
Filme mit dem Titel Der Gefangene:
 Der Gefangene (1920), deutscher Film von Carl Heinz Wolff  	
 Der Gefangene (1955), britischer Film von Peter Glenville 
 Der Gefangene (2018), eine US-amerikanische True-Crime-Fernsehserie 

Siehe auch:
 Der Gefangene von Alcatraz, US-amerikanischer Film von John Frankenheimer (1962)
 Der Gefangene von Zenda (Begriffsklärung)
 Der Gefangene im Kaukasus

 Die Gefangene, Teil von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Roman von Roman von Marcel Proust (1913–1927)
 Die Gefangene (Film), Film von Chantal Akerman (2000)
 Il prigioniero, Oper von Luigi Dallapiccola (deutscher Titel: Der Gefangene)

Siehe auch:
 Die Gefangene
 Die Gefangenen
 The Prisoner